Сент Клерсвил има више значења:
 Сент Клерсвил (Охајо)
 Сент Клерсвил (Пенсилванија)